Austroboletus — рід грибів родини Boletaceae. Назва вперше опублікована 1980 року.

Класифікація 
До роду Austroboletus відносять 41 видів:

Примітки

Джерела 
 Wolfe, C.B. Jr. 1979. Austroboletus and Tylopilus subg. Porphyrellus, with emphasis on North American taxa. Bibliotheca Mycologica. 69:1-148 - P.64

Роди грибів
Болетові